Чемпионат мира по международным шашкам 1976 года прошёл 18—29 декабря в Амстердаме, Нидерланды. В нём приняли участие 8 спортсменок из 5 стран. Чемпионкой мира стала в четвёртый раз подряд представительница СССР Елена Михайловская. Второе место поделили Любовь Травина (СССР) и Барбара Грас (Нидерланды).

Турнир проводился по круговой системе в два этапа. На первом участницы сыграли между собой. На втором четверо лучших разыграли медали, другая четвёрка в матчах между собой определяла места с пятого по восьмое.

Таблица

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1976
1976 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Декабрь 1976 года
Спорт в Нидерландах в 1976 году